Ел Веинтиочо има више значења:

 Ел Веинтиочо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Веинтиочо (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Веинтиочо (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Веинтиочо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Веинтиочо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Веинтиочо, Крусеро ла Тинаха (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику